Miejscowości w USA:
 Shelton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Shelton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Shelton – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Mason
Gminy w USA:
 Shelton (ang. Shelton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Shelton (ang. Shelton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Shelton (ang. Shelton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
W Wielkiej Brytanii:
 Shelton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Shelton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Shelton and Hardwick – civil parish
 Shelton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
Nazwiska:
 Shelton, Gilbert – amerykański twórca komiksów